Duomo di San Giovanni Battista a Casarsa della Delizia
 Duomo di San Giovanni Battista a Cesena
 Duomo di San Giovanni Battista a Cirié
 Duomo di San Giovanni Battista a Gambarare
 Duomo di San Giovanni Battista a Oderzo

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giovanni Battista